Wahlkreis Chemnitz, Land steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

* Wahlkreis Chemnitz, Land I
 Wahlkreis Chemnitz, Land II – Stollberg II